Чирич () — сербське прізвище.

Відомі носії:

 Александар Чирич (1977) — сербський ватерполіст, олімпійський медаліст
 Милован Чирич (1918—1986) — югославський футболіст і тренер
 Саша Чирич (1968) — македонський футболіст сербського походження

Сербські прізвища